La stagione 2001-2002 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campione l'Hockey Club Davos.

Classifica Regular Season 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Playout

Spareggio (LNA-LNB) 
EHC Chur 0 - Genève-Servette HC 4  (2;3; 0;3; 1;4; 0;4)

Il Genève-Servette HC viene promosso in LNA.

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
PG=Partite Giocate, G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

2002
Hockey su ghiaccio nel 2001
Hockey su ghiaccio nel 2002